Le stade de Fadil Vokrri (en albanais : Stadiumi Fadil Vokrri) est le stade de l'équipe nationale du Kosovo et du club du FC Pristina.

Histoire 
Autrefois le stade était appelé stade de Pristina, à la suite de la mort du premier président de la fédération kosovare Fadil Vokrri. Rénové en 2017 grâce à l'admission du Kosovo à l'UEFA et par la FIFA ainsi que pour les matchs  de l'équipe en ligue des nations.
Le Kosovo disputa son  match dans le stade entièrement rénové le lundi  contre les Iles Féroé les kosovars ont gagné 2-0 et prennent par la même occasion la tête de leur groupe de Ligue des Nations.
Après de multiples victoires comme un époustouflant 4-0 contre l'Azerbaïdjan favori du groupe, les kosovares remportent leur groupe de Ligue des Nations, synonyme de montée en ligue C pour la prochaine édition , et aussi de barrages qualificatifs pour l'Euro 2020 .

Événements 
 Finales de la Coupe du Kosovo de football
 Ligue des nations 2018
Qualification Euro 2020

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 FC Pristina

Liens externes 
  Fiche du Stadiumi i Qytetit sur worldstadiums.com

Équipement sportif achevé en 1922
Stade multifonction au Kosovo
Stade de football au Kosovo
Stade d'athlétisme au Kosovo
Stade portant le nom d'une personnalité sportive
Pristina